In 1955 werd de zestiende editie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. In deze tijd heette de competitie nog Klasse B.  De competitie werd gespeeld van 17 april tot 22 november. Er waren twee reeksen en omdat er geen finale gespeeld werd tussen beide reekswinnaars waren er dit jaar twee kampioenen, ODO Sverdlovsk en Boerevestnik Kisjinev. Beide clubs promoveerden.

Eindstand

Zone I
Sjachtjor Mosbass verhuisde naar de stad Stalinogorsk. Metalloerg Odessa nam de naam Pisjtsjevik Odessa aan. Daugava Riga speelde samen met de beste spelers van SK Sarkanais Metalurgs uit Liepaja onder de naam Sarkanais Metalurgs Riga.

Groep Zone II
Lokomotiv Alma-Ata veranderde de naam in Oerozjaj Alma-Ata.

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1955

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1954/55